Unter einem Bürgerrat kann verstanden werden

 eine der Formen der „Bürgerbeteiligung“, die unverbindlich Vorschläge diskutiert und erarbeitet:

 Bürgerforum (Bürgerbeteiligung), losbasierte Beteiligungsform. Besondere Bürgerräte in Deutschland auf Bundesebene:
 Bürgerrat Demokratie (2019–2020)
 Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt (2020–2021)
 Bürgerrat Klima (2021)
 Bürgerrat Bildung und Lernen (seit 2021)
 BürgerForum, bundesweites (2008, 2009, 2011) und regionales (2014) Politikberatungsverfahren
 Bürgerversammlung

 eine Versammlung von Bürgern oder Einwohnern, die sowohl Sachfragen und Lösungen diskutiert als auch über sie entscheidet:
 Bürgerversammlung #Schweiz → Gemeindeversammlung / → Landsgemeinde

 ein gewähltes Gremium:
 Burgerrat in der Schweiz, öfters → Gemeinderat (Exekutive, Legislative)